

Personnalités 

 Christine Hamill (1923-1956), mathématicienne britannique
 Dorothy Hamill (1956-), ancienne patineuse artistique américaine qui fut championne olympique en 1976 à Innsbruck
 John Hamill (1947-), acteur britannique
 Mark Hamill (1951-), acteur américain, connu grâce à la trilogie de Star Wars
 Matt Hamill (1976-), lutteur professionnel et un combattant en Mixed Martial Arts
 Pete Hamill (1935-2020), journaliste et romancier américain, auteur de roman policier
 Red Hamill (1917-1985), joueur de hockey sur glace canadien
 Sam Hamill (1943-2018), poète américain 
 Zach Hamill (1988-), joueur de hockey sur glace canadien

Cinéma 
 Hamill (2011), film biographique sur Matt Hamill, réalisé par Oren Kaplan

Voir aussi 
 Hammill
Patronyme anglais